Wippach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wippach, deutscher Name von Vipava, Stadt und Gemeinde im Westen Slowenien
 Wippach (Bad Bibra), Ortsteil der Stadt Bad Bibra im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Wippach (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Gewässer:
 Wippach, deutscher Name der Vipava (Fluss), linker Zufluss des Isonzo bei Savogna d’Isonzo, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Wippach (Jüchse), linker Zufluss der Jüchse bei Exdorf, Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen